Призрен (; ) е община в Призренски окръг, Косово, съставена от 76 села и 1 град, административен център е град Призрен. Има площ от 623 км2, а населението е 193 123 души, по приблизителна оценка за 2019 г.

География

Населени места 
1 град:
 Призрен

76 села:
 Горно Любине
 Долно Любине
 Манастирица (община Призрен)
 Локвица
 Средска
 Ябланица

Население 

Мнозинството от деклариралите се за турци и бошняци говорят нашински и живеят предимно в селата на областите Подгор и Жупа.

Българи 
По неофициални данни населението с български произход е 1/3 от населението на общината.

Вестник „Класа“ на 07.02.2008 споменава, че етническите българи в общината са около 100 000 души.

Източници